

Geografia 
 Naranjito – città dell'Argentina
 Naranjito – distretto della Costa Rica nel cantone di Aguirre
 Naranjito – capoluogo del Cantone di Naranjito in Ecuador
 Naranjito – città dell'Honduras
 Naranjito – città di Porto Rico

Altro 
 Naranjito – mascotte dei Mondiali di calcio Spagna 1982